Флаг муниципального образования Афи́пское городское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 сентября 2010 года и 25 сентября 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6374.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края красную полосу шириной 3/10 ширины полотнища и воспроизводящее фигуры герба Афипского городского поселения: на красной полосе — 6 белых роз с жёлтыми сердцевинами, на зелёной части полотнища — белая вертикальная волнистая полоса шириной 1/9 ширины полотнища, проходящая сквозь жёлтый сквозной георгиевский крест, заполненный малиновым цветом».

Обоснование символики 
Символика флага Афипского городского поселения многозначна.

В 1830 году командование черноморским казачьим войском создаёт линию из трёх крепостей по рекам Афипс и Шебш на левом берегу Кубани, на общей границе между землями племён абадзехов, шапсугов, натухайцев и бжедугов. Эти укрепления должны были сдерживать горские племена от набегов на казачьи земли.

Три крепости были названы двойным именем по месту их нахождения и по именам прославленных военачальников. Алексеевская Мостовская (Алексей Данилович Бескровный, генерал-майор, Войсковой Атаман Черноморского казачьего войска), Георгие-Афипская (Георгий Арсеньевич Эммануэль, генерал от кавалерии, командующий Кавказской линией и Черноморией) и Ивано-Шебская (Иван Фёдорович Паскевич, граф «Эриванский», генерал-фельдмаршал, наместник Кавказа). Эти крепости должны были стоять, как три русских богатыря, утверждая силу и мощь России на Кавказе.

Бастион в форме георгиевского креста — символ Георгие-Афипского укрепления, с которого начиналась история посёлка Афипский — административного центра современного городского поселения.

Шесть геральдических роз — аллегория шести населённых пунктов составляющих городское поселение (посёлок городского типа Афипский, посёлок Нефтекачка, хутора Водокачка, Восточный, Коваленко, Кошарский).

Белая волнистая полоса символически отражает реку Афипс, название которой в переводе с адыгейского означает «белая вода». Бастион, в форме георгиевского креста, в сочетании с волнистой полосой (река Афипс) — гласный символ названий первоначального укрепления и современного поселения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Малиновый цвет (пурпур) — символ почёта, древности, благородства происхождения, славы.

Примечания 

Флаги с изображением роз